Квалификация (отборочный турнир) 12-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла в период с 9 июня по 30 октября 1993 года с участием 35 национальных сборных команд. Было разыграно 10 путёвок в финальный турнир мирового первенства (8 — по итогам мировой квалификации, 2 — от Азии). От квалификации освобождены команды Бразилии (страна-организатор), России (преемница сборной СССР — победителя предыдущего чемпионата мира), а также Чехии, Кубы, Китая и Перу (по итогам континентальных чемпионатов 1993 года).

Мировой квалификационный турнир 
Команды-участницы: Австралия, Аргентина, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Боливия, Ботсвана, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Испания, Италия, Канада, Кения, Латвия, Нигерия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария, ЮАР.

Две сборные от региона NORCECA — США и Канада — включены в европейскую часть квалификации. В день жеребьёвки сборная Италии отстранена от участия в международных матчах, но после снятия запрета включена в квалификационный турнир южноамериканских команд.

Предварительный раунд 
 9 июня 1993. Одесса.  Украина —  Словакия 3:0 (15:5, 15:6, 15:6).
 19 июня 1993. Братислава.  Словакия —  Украина 1:3 (16:14, 5:15, 7:15, 13:15).

В групповой раунд вышла сборная Украины.

Групповой раунд

Группа А  
28—30.10.1993. Сольнок (Венгрия) 

 28 октября: Нидерланды — Польша 3:0 (17:15, 15:10, 15:7); Латвия — Венгрия 3:0 (15:5, 15:12, 15:10).
 29 октября: Нидерланды — Венгрия 3:0 (15:5, 15:7, 15:3); Латвия — Польша 3:1 (6:15, 15:13, 15:8, 15:5).
 30 октября: Нидерланды — Латвия 3:0 (15:7, 15:3, 15:7); Польша — Венгрия 3:0 (15:11, 15:5, 15:6).

Группа В  
22—24.10.1993. Анкара (Турция) 

 22 октября: США — Франция 3:0 (15:2, 15:11, 15:8); Украина — Турция 3:1 (15:12, 15:11, 11:15, 15:9).
 23 октября: США — Украина 3:1 (15:12, 13:15, 17:15, 15:12); Франция — Турция 3:0 (16:14, 15:12, 15:13).
 24 октября: Украина — Франция 3:1 (15:6, 15:17, 15:9, 15:13); США — Турция 3:0 (15:2, 15:3, 15:13).

Группа С 
22—24.10.1993. Женева (Швейцария) 

 22 октября: Румыния — Хорватия 3:0 (15:13, 15:7, 15:6); Швейцария — Испания 3:0 (15:3, 15:9, 15:3).
 23 октября: Румыния — Швейцария 3:1 (15:3, 13:15, 15:13, 15:10); Хорватия — Испания 3:0 (15:1, 15:4, 15:9).
 24 октября: Румыния — Испания 3:0 (15:6, 15:7, 15:8); Хорватия — Швейцария 3:0 (15:9, 15:13, 15:10).

Группа D 
20—23.10.1993. София (Болгария) 

 20 октября: Болгария — Беларусь 3:0 (15:9, 15:9, 15:10); Азербайджан — Канада 3:0 (15:10, 15:11, 15:6).
 21 октября: Болгария — Азербайджан 3:2 (15:11, 9:15, 15:17, 15:9, 15:10); Беларусь — Канада 3:2 (12:15, 8:15, 15:11, 15:8, 15:10).
 22 октября: Азербайджан — Беларусь 3:1 (15:13, 13:15, 16:14, 15:13); Болгария — Канада 3:0 (15:4, 16:14, 15:4).
 ФИНАЛ
 23 октября: Азербайджан — Болгария 3:2 (15:5, 7:15, 12:15, 15:12, 15:10).

Группа E  
22—24.10.1993. Порту (Португалия) 

 22 октября: Германия — Греция 3:0 (15:10, 15:3, 15:6); Словения — Португалия 3:1.
 23 октября: Германия — Словения 3:0 (15:4, 15:-, 15:7); Португалия — Греция 3:1.
 24 октября: Греция — Словения 3:0; Германия — Португалия 3:0 (15:12, 15:13, 15:9).

Южноамериканская группа  
6—9.10.1993. Тандиль (Аргентина) 

 6 октября: Аргентина — Боливия 3:0.
 7 октября: Италия — Аргентина 3:0.
 8 октября: Италия — Боливия 3:0.
 9 октября: ФИНАЛ. Италия — Аргентина 3:0.

Группа Африки и Океании  
9—11.10.1993. Найроби (Кения)

 9 октября: Кения — Австралия 3:0 (15:11, 15:1, 15:10).
 10 октября: Кения — Австралия 3:1 (13:15, 15:10, 15:8, 15:9).
 11 октября: Кения — Австралия 1:3 (2:15, 15:12, 11:15, 6:15).

Африканская группа

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители групп — США, Нидерланды, Италия, Румыния, Германия, Азербайджан, Кения. Лучшие из числа занявших вторые места в группах европейско-североамериканской квалификации — Украина и Хорватия, также две лучшие команды по итогам африканской квалификации — Египет и Нигерия — вышли в дополнительный раунд.

Дополнительный раунд

Группа F 
24—26.11.1993. Лагос (Нигерия)

Итог 
Восьмую путёвку на чемпионат мира 1994 от мирового квалификационного турнира выиграла Украина.

Азиатский квалификационный турнир 
Команды-участницы: Австралия, Казахстан, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Групповой раунд

Группа А 
28—30.10.1993. Австралия 

 28 октября: Казахстан — Австралия 3:0 (15:5, 15:3, 15:9).
 29 октября: Япония — Австралия 3:0 (15:8, 15:2, 15:4).
 30 октября: Япония — Казахстан 3:0 (15:2, 15:8, 15:3).

Группа В 
Тайбэй (Тайвань) 

 Узбекистан — отказ.

Итоги 
По итогам азиатского квалификационного турнира путёвки на чемпионат мира 1994 года получили победители групп — Япония и Южная Корея.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1993 год в волейболе